Черма — топонимы.

 Черма — река в Гдовском районе Псковской области, впадает в Чудское озеро
 Черма — деревня в Гдовском районе Псковской области